Visrivier (Zuid-Afrika), een rivier in de Oostelijke Kaapprovincie van Zuid-Afrika
Visrivier (Namibië), de langste rivier van Namibië